Сільцівська сільська рада — Волинська область, Ковельський район
 Сільцівська сільська рада — Тернопільська область, Підгаєцький район

Див. також 
 Села: Сільце